Maxim Birbraer (en russe :  ; en hébreu :  ; né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en URSS, aujourd'hui au Kazakhstan) est un joueur professionnel israélien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Formé dans sa ville natale d'Oust-Kamenogorsk, il part à dix-sept ans s'installer en Ontario. Après une saison avec les Hurricanes de Newmarket, il est choisi en , en  par les Devils du New Jersey au cours du repêchage d'entrée 2000 dans la Ligue nationale de hockey et devient ainsi le premier joueur israélien de l'histoire à être repêché par une franchise de la LNH. En 2000-2001, il passe professionnel avec le club-école des Devils, les River Rats d'Albany de la Ligue américaine de hockey. En 2004, il remporte avec les Bucks de Laredo la Coupe du Président Ray Miron. En 2006, il part en Europe et remporte la British Knockout Cup 2007 avec les Cardiff Devils. En 2008, il retourne dans son club formateur du Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk engagé dans la Vysshaya Liga, le second échelon russe.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Israël en senior depuis le Championnat du monde 1997.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk||Russie Jr.|| 21|| 13|| 12|| 25|| 22|| - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998|| Shelburne || Jr. A|| 12|| 7|| 11|| 18|| 8||- || - || - || - || -
|-
| 1998-1999|| Shelburne || Jr. A|| 35|| 20|| 22|| 42|| 25|| - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000||  Hurricanes de Newmarket|| OPJHL|| 47|| 50|| 32|| 82|| 52||- || - || - || - || -
|-
| 2000-2001|| River Rats d'Albany|| LAH|| 50|| 7|| 6|| 13|| 24|| - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002|| River Rats d'Albany||  LAH|| 40|| 6|| 7|| 13|| 22|| - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003|| River Rats d'Albany||  LAH|| 57|| 6|| 6|| 12|| 42|| - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004|| Rampage de San Antonio||  LAH|| 17|| 0|| 2|| 2|| 6|| - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004|| Bucks de Laredo|| LCH|| 44|| 16|| 14|| 30|| 37|| 14|| 3|| 2|| 5|| 33
|-
| 2004-2005|| Gulls de San Diego|| ECHL || 69|| 19|| 30|| 49|| 63|| - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006|| Ice Dogs de Long Beach|| ECHL || 13|| 4|| 3|| 7|| 10|| - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007|| Cardiff Devils|| EIHL|| 52|| 29|| 33|| 62|| 105|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2007-2008|| Cardiff Devils || EIHL|| 65|| 28|| 40|| 68|| 112|| - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk||Vyschaïa Liga||34 ||5|| 15|| 20||32 ||- || - || - || - || -
|-
| 2008-2009|| Heilbronner Falken|| 2. Bundesliga|| 16|| 4|| 5|| 9|| 4||6 ||0 ||3 ||3 ||8 
|-
| 2009-2010|| Cardiff Devils || EIHL|| 67|| 34|| 43|| 77|| 70||4 ||4 ||3 ||7 ||0 
|-
| 2010-2011|| Cardiff Devils || EIHL||62 ||30 ||57 ||87 ||54 ||4 ||1 ||2 ||3 ||6 
|-
| 2011-2012|| Cardiff Devils || EIHL||30 ||12 ||25 || 37|| 74|| - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013|| Cardiff Devils || EIHL||36 || 19 || 19 || 38 || 76 || 4 || 4 || 3 || 7 || 8
|-
| 2013-2014 || Cardiff Devils || EIHL || 62 || 19 || 31 || 50 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Telford Tigers || EPIHL || 48 || 21 || 33 || 54 || 46 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Telford Tigers || EPIHL || 51 || 26 || 34 || 60 || 123 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Swindon Wildcats || EPIHL || 50 || 16 || 31 || 47 || 126 || 6 || 6 || 3 || 9 || 2
|-
| 2017-2018 || Swindon Wildcats || NIHL || 31 || 15 || 38 || 53 || 44 || 4 || 2 || 6 ||	8 || 2 
|-
| 2018-2019 || Swindon Wildcats || NIHL || 42 || 12 || 55 || 67 || 67 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0 	 
|-
| 2019-2020 || Swindon Wildcats || NIHL || 22 || 12 || 41 || 53 || 32 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 1996 ||Israël Jr.|| CM Jr. ||5||4||5||9||8
|- 
| 1997 ||Israël 18 ans|| CM 18 ans ||4||4||3||7||4
|-
| 1997 ||Israël || CM groupe D ||5||0||1||1||2
|- 
| 1999 ||Israël || CM groupe D ||4||2||5||7||0
|-
| 2000 ||Israël || CM groupe D ||4||6||6||12||6
|- 
| 2008 ||Israël || CM D2 ||5||5||6||11||4
|- 
| 2013 ||Israël || CM D2B ||5 || 5 || 8 || 13 || 6

Références 

Naissance en décembre 1980
Joueur international israélien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Bucks de Laredo
Joueur des Gulls de San Diego (ECHL)
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (ECHL)
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur des Cardiff Devils
Naissance à Öskemen
Joueur des Heilbronner Falken
Attaquant de hockey sur glace